Oregmopyga är ett släkte av insekter. Oregmopyga ingår i familjen filtsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Filtsköldlöss
Oregmopyga